Vzorec C2H6S může označovat:

 Ethanthiol neboli ethylmerkaptan
 Dimethylsulfid

{{DISPLAYTITLE:C2H6S}}